Wiślica – miasto w województwie świętokrzyskim, w powiecie buskim, siedziba gminy Wiślica
 Wiślica – wieś w województwie śląskim, w powiecie cieszyńskim, w gminie Skoczów
 Wiślica – gmina miejsko-wiejska w województwie świętokrzyskim, w powiecie buskim
 Wiślica – wąskotorowa stacja kolejowa w Koniecmostach, w gminie Wiślica, w powiecie buskim, w województwie świętokrzyskim
 Wiślica – dawna gromada w powiecie pińczowskim w województwie kieleckim

Zobacz też 
 Dekanat wiślicki, Bazylika kolegiacka Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Wiślicy, Zielony szlak turystyczny Grochowiska - Wiślica, Niebieski szlak turystyczny Pińczów - Wiślica